Финал Кубка России по футболу 2002 года состоялся 12 мая. Победу одержал московский ЦСКА, обыгравший в «Лужниках» петербургский «Зенит» со счётом 2:0.

Матч транслировался по ОРТ.

Путь к финалу

Перед матчем 
В Москву прибыло от 15 до 20 тысяч болельщиков «Зенита». Перед матчем на пост главного тренера после месячного лечения вернулся Юрий Морозов. Финал были вынуждены пропустить армеец Даев и зенитовец Филатов, травмировавшиеся на тренровках.

Ход матча 
В стартовом составе «Зенита» дебютировал Владимир Быстров, проведший свой первый матч четырьмя днями ранее. Игра Быстрова против защитника ЦСКА Андрея Соломатина была признана неудачной — армеец на 30-й минуте открыл счёт после паса Семака и по итогам матча получил наивысшую оценку от издания «Спорт-Экспресс» — 7,5 баллов; Быстров же был заменён на 68-й минуте и получил низшую оценку в составе «Зенита» — 4,5.

Трио нападающих «Зенита» Кержаков, Астафьев и игравший чуть сзади Аршавин практически не возвращались в оборону. Катульский и Горовой полностью проиграли борьбу в центре поля. На 52-й минуте после навеса Гусева с углового Шершун головой переправил мяч на дальнюю штангу, где Яновский забил бедром.

У «Зенита» опасными ударами отметились Астафьев (выше ворот), Горовой и Катульский со штрафного.

ЦСКА завоевал первый трофей в российской истории после дубля в 1991 году. Сергей Семак посвятил выигранный трофей тренеру ЦСКА в 1988—1991, 1997—1998 и 2000—2001 годах Павлу Садырину, скончавшемуся 1 декабря 2001 года после продолжительной болезни.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 На сайте fc-dynamo.ru
 На сайте aegov.narod.ru
 От «Зенита» до «Зенита». Первый трофей эпохи Гинера: как это было, Владислав Гринчик, «Чемпионат», 2 мая 2016

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2002 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные соревнования в Москве
События 12 мая
Май 2002 года
2002 год в Москве